До списку відомих піфагорійців увійшли стародавні представники вчення філософа Піфагора, в тому числі й нові піфагорійці. Середні платоністи та неоплатоніки, за загальним визнанням, шанували Піфагора і частково перебували під значним впливом піфагорійських ідей, але в основному вони були платоніками. З них перераховані лише деякі з особливо сильною піфагорійською орієнтацією, яких часто зараховують до нових піфагорійців. Не включені люди, про яких нічого або майже нічого не відомо, крім того факту, що вони були піфагорійцями.

6-4 ст. до н. е. 

 Алкмайон з Кротона (невідомо, що належить піфагорійцям)
 Архіп Тарантський
 Архіта з Таранто
 Дамо (можливо, вигаданий персонаж)
 Деймон і Фінтій
 Демокедес
 Діодор Аспендський
 Ечекрат
 Екфантос
 Еврит
 Хікета з Сіракуз
 Гіппарх (піфагорійський) (вигадана фігура)
 Гіппас з Метапонція
 Гіппон
 Клейній з Таранто
 Лікон з Яса
 Лізис
 Мілон
 Myia
 Філолай
 Фінтис (можливо, вигаданий персонаж)
 Теано (піфагорійський)
 Тімей Локройський (можливо, вигадана фігура)
 Тимича (можливо, вигаданий персонаж)
 Ксенофіл з Халкідікі

Нові піфагорійці (з 1 ст. до н. е.) 

 Аполлоній з Тиани
 Даміс (нібито новий піфагорійець, але насправді вигаданий літературний діяч)
 Ямвлих Халкідський (неоплатоністи та нові піфагорійці)
 Модератос з Гадеса
 Нігідій Фігул (відношення до піфагорійства спірні)
 Нікомах з Гераси (середні платоністи та нові піфагорійці)
 Нуменій (середні платоністи та нові піфагорійці)
 Квінт Секстій
 Соціон

Піфагор
Списки філософів